La temporada 1987-1988 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar per tercera vegada consecutiva el Reial Madrid amb 62 punts; onze de diferència amb el segon, la Real Sociedad. Aquesta temporada s'amplià la primera divisió a 20 equips, i s'eliminà el sistema de playoffs de la temporada anterior.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Promoció de descens

Anada

Tornada

Resultats finals 
 Lliga de Campions: Reial Madrid
 Recopa d'Europa: FC Barcelona
 Copa de la UEFA: Atlètic de Madrid, Real Sociedad, Athletic de Bilbao i Osasuna
 Descensos: Reial Mallorca, UD Las Palmas i CE Sabadell
 Ascensos: Elx CF, Málaga CF i Real Oviedo

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1987
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola